On compte deux personnages historiques nommés Berchaire durant le Haut Moyen Âge. Au  où tous deux vécurent, ce prénom d'origine germanique est relativement courant :

 Berchaire (maire du palais)
 Berchaire (abbé)

Noble du Moyen Âge
Personnalité française du Moyen Âge
Personnalité du VIIe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom